est un clade de dinosaures théropodes tyrannosauroïdes dont la distribution a été trouvée dans ce qui est aujourd'hui l'Asie et l'Amérique du Nord.

Présentation 
Le clade se compose d'un grade évolutif de tyrannosaures tels que Appalachiosaurus, Dryptosaurus et Bistahieversor qui a conduit à la famille des Tyrannosauridae. Le groupe a été nommé en 2018 par Delcourt et Grillo dans leur article sur les éventuels tyrannosauroïdes de l'hémisphère sud et la phylogéographie des tyrannosaures.

Classification 
Ci-dessous, un cladogramme phylogéographique d'Eutyrannosauria d'après Voris  (2020) :

Voir aussi 
 Theropoda
 Tyrannosauroidea

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Tyrannosauroidea
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 2018
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database